Morros ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Morros (1891–1963), russisch-amerikanischer Filmproduzent, Filmkomponist
 Viran Morros (* 1983), spanischer Handballspieler

Morros ist der Ortsname von:

 Morros (Maranhão), Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:

 Moros (Begriffsklärung)